Саве́льевка — топоним в России:

Населённые пункты 
Амурская область
 Савельевка — село в Белогорском районе.
Башкортостан
 Савельевка — деревня в Куюргазинском районе.
 Савельевка — деревня в Хайбуллинском районе.
Оренбургская область
 Савельевка — село в Абдулинском районе (Камышсадакский сельсовет).
 Савельевка — село в Курманаевском районе (Лабазинский сельсовет).
 Савельевка — посёлок в Северном районе (Нижнечеляевский сельсовет).
 Савельевка — село в Тюльганском районе (Екатеринославский сельсовет).
Саратовская область
 Савельевка — село в Краснопартизанском районе.

Реки
Красноярский край
Савельевка (верхний приток Кандата)
Савельевка (нижний приток Кандата)

См. также 
 Савелевка